Ваню́шин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ванюшин, Александр Фёдорович (1900—1946) — советский военный летчик, после пленения — коллаборационист, начальник штаба ВВС и заместитель командующего ВВС КОНР
 Ванюшин, Алексей Валентинович (род. 1982) — российский футболист, защитник.
 Ванюшин, Борис Федорович (род. 1935) — специалист в области молекулярной биологии и эпигенетики, член-корреспондент РАН (2003), лауреат премии имени А. Н. Белозерского (2004).
 Ванюшин, Василий Фёдорович (1916—1974) — советский писатель.
 Ванюшин, Юрий Сергеевич — советский и российский учёный в области физиологии физических упражнений и спорта. Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физвоспитания Казанского государственного аграрного университета.

См. также 
 Дети Ванюшина (фильм)